Monumento al Cid Campeador puede hacer referencia a:

Monumento al Cid Campeador (Buenos Aires), en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.
Monumento al Cid Campeador (Burgos), en la ciudad de Burgos, España.
Monumento al Cid Campeador (Sevilla), en la ciudad de Sevilla, España.